Gamarra Mayor, poble i concejo pertanyent al municipi de Vitòria 
 Gamarra Menor poble i concejo pertanyent al municipi de Vitòria 
 Carlos Alberto Gamarra Pavón (1971, Ypacaraí, Paraguai) futbolista paraguaià 
 Pierre Gamarra (Toulouse, 1919 - 2009), poeta i novel·lista francès 
 Ronald Alex Gamarra Herrera (Lima, 1958), advocat, professor i polític peruà